Mount Dromedary kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Dromedary, Antarktis,

Australien 

 Mount Gulaga, berg, New South Wales, Eurobodalla, 

Robotskapade Australienförgreningar